Профессиона́льная футбо́льная ли́га (ПФЛ) — название ряда организаций, занимающихся или занимавшихся проведением национальных футбольных соревнований, а также самих соревнований.
 Организации
 Профессиональная футбольная лига Азербайджана
 
 Профессиональная футбольная лига Казахстана
 Профессиональная футбольная лига России
 
 Профессиональная футбольная лига Тринидада и Тобаго
 Профессиональная футбольная лига Узбекистана
 Профессиональная футбольная лига (Франция)
 Профессиональная футбольная лига Украины
 Соревнования
 Профессиональная футбольная лига Японии
 Профессиональная футбольная лига (Аргентина)

См. также 
 
 Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг